Claudio Yacob – calciatore argentino
 Halimah Yacob – politica singaporiana, Presidente di Singapore
 Jasem Yacob – ex calciatore kuwaitiano